Konarzewo steht für folgende Orte in Polen:

 Konarzewo (Dopiewo), Gmina Dopiewo
 Konarzewo (Karnice), Gmina Karnice
 Konarzewo (Nowogard), Gmina Nowogard
 Konarzewo (Rawicz), Gmina Rawicz

Außerdem steht es für einen See, siehe Konarzewo (See), in der Gmina Rewal.